

Patronyme 

 Saintin de Meaux (), saint gaulois de l'Église catholique ;
 Jules-Émile Saintin (1829-1894), peintre français ;
 Henri Saintin (1846-1899), peintre français.

Patronyme français